Чахдикна (кайт. Чӏаӏхӏдикӏна, ) — село в Кайтагском районе Дагестана, в 16 км к северо-западу от села Маджалис.

География 
Село Чахдикна расположено на высоте 422 метра над уровнем моря. Ближайшие населённые пункты — Ахмедкент, Санчи, Трисанчи, Кудагу.

Население

Примечания 

Населённые пункты Кайтагского района